Bédeille (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Bédeille (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje